El Santuario kan syfta på följande platser:

Colombia 

 El Santuario (kommun), Antioquia, 
 La Celia (kommun), Risaralda,

Mexiko 

 El Santuario, Totutla, 
 El Santuario, San Luis Potosí, 
 El Santuario, Chiapas, Teopisca, 

Robotskapade Colombiaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar